Holztrattner 

ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Holztrattner (* 1945), österreichischer Politiker im Bundesland Salzburg
 Magdalena Holztrattner (* 1975), österreichische Theologin, Armutsforscherin und Religionspädagogin, Leiterin der Katholischen Sozialakademie Österreichs